Lista 454 gmin w departamencie Yonne we Francji.

Bibliografia 
 (Francuski) Narodowy Instytut Statystyki i Badań Ekonomicznych. Insee 

Gminy we Francji